Ма́рфино — топоним в России:
 Марфино — село в Астраханской области
 Марфино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Марфино — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Марфино — село в Ивановской области;
 Марфино — деревня в Вичугском районе Ивановской области
 Марфино —  исчезнувшая  деревня в    Липецкой области;
 Марфино — район в Москве;
 Марфино — деревня в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Наро-Фоминского района Московской области);
 Марфино — деревня в Клинском районе Московской области;
 Марфино — село в городском округе Мытищи Московской области;
 Марфино — усадьба в Московской области;
 Марфино — деревня в Одинцовском районе Московской области;
 Марфино — деревня в Новгородской области;
 Марфино — деревня в Псковской области, Варыгинская волость Опочецкого района;
 Марфино — село в Саратовской области;
 Марфино — деревня в Смоленской области.
 Марфино — деревня в Пречистенском сельском поселении Первомайского района Ярославской области.
 Марфино — посёлок при железнодорожной станции Марфино в Пречистенском сельском поселении Первомайского района Ярославской области.